Madison é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Madison (Alabama)
Condado de Madison (Arkansas)
Condado de Madison (Carolina do Norte)
Condado de Madison (Flórida)
Condado de Madison (Geórgia)
Condado de Madison (Idaho)
Condado de Madison (Illinois)
Condado de Madison (Indiana)
Condado de Madison (Iowa)
Condado de Madison (Kentucky)
Paróquia de Madison (Luisiana)
Condado de Madison (Nova Iorque)
Condado de Madison (Mississippi)
Condado de Madison (Missouri)
Condado de Madison (Montana)
Condado de Madison (Nebraska)
Condado de Madison (Ohio)
Condado de Madison (Tennessee)
Condado de Madison (Texas)
Condado de Madison (Virgínia)

Desambiguações de topônimos